Полидевк може да се отнася до:
 Полидевк (от „Кастор и Полидевк“) – фигура от древногръцката митология, двамата с неговия брат близнак Кастор са известни като Диоскури;
 Полукс (от „Кастор и Полукс“) – аналог на Полидевк в римската митология, отново брат на Кастор.
 Полидевк – спътник на Сатурн.